Le pays d'Aurillac  est une catégorie administrative destinée à l'aménagement du territoire regroupant un ensemble de communes, située dans le département du Cantal et la région Auvergne. Comme tous les pays, au sens de la Loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire (LOADT), dite Loi Pasqua, il est un simple découpage à caractère géographique qui n'a pas de personnalité juridique.

Situation 
Le pays d'Aurillac couvre la partie sud-ouest du département du Cantal.

Son territoire recouvre à peu près le domaine primitif du comte d'Aurillac et la partie auvergnate de la Vicomté de Carlat.

Description 
 Date de reconnaissance : 1999
 Surface : 1 746 km²
 Villes principales :  Aurillac, Arpajon-sur-Cère, Ytrac, Maurs, Vic-sur-Cère

Composition 
Il regroupe 6 Communautés de communes.

Démographie

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Pays (aménagement du territoire)

Liens externes 
 Site officiel de l'Association pour le développement du Pays d'Aurillac  (ADÉPA)

Aurillac
Aurillac